

Geografia
 Halsall – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Lancashire

Persone
 Francesca Halsall – nuotatrice britannica
 Matthew Halsall – musicista britannico
 Ollie Halsall – chitarrista inglese